I comuni del Calabarzon sono 142; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Batangas

Provincia di Cavite

Provincia di Laguna

Provincia di Quezon

Provincia di Rizal

Collegamenti esterni

Calabarzon